Játékfilmek
 A turné (film, 1984) (This Is Spinal Tap), amerikai film, rendezte Rob Reiner
 A turné (film, 1993) magyar film, rendezte Bereményi Géza
 A turné (film, 2008) (Turneja), szerb-bosnyák film, rendezte Goran Marković
Egyéb művek
A turné (képregény) – a The Bedlam zenekarról